Tejmuraz Gabašvili e Denys Molčanov erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ilija Bozoljac e Michael Venus hanno battuto in finale Facundo Bagnis e Alex Bogomolov, Jr. 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Marin Draganja /  Henri Kontinen (semifinali)
  Nicholas Monroe /  Jack Sock (primo turno)

  Philipp Marx /  Michal Mertiňák (quarti di finale) 
  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Savannah Challenger 2014